Тоня Вашингтон (; по мужу Массалайн (); род. 30 декабря 1977 года, Опп, штат Алабама) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2000 года во втором раунде под общим восемнадцатым номером клубом «Вашингтон Мистикс». Играла на позиции лёгкого форварда.

Ранние годы 
Тоня Вашингтон родилась 30 декабря 1977 года в городе Опп (штат Алабама), а училась она немного южнее, в городе Пакстон (штат Флорида), в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте floridagators.com

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки «Сиэтл Шторм»